Jack Leonard (voetballer) (1876 - na 1899), Engels voetballer
 Jack Leonard (hurler) (1873-1938), Iers hurler 
 Jack Leonard (acteur), voluit Jack E. Leonard (1910-1973), Amerikaans acteur en komiek 
 Jack Leonard (diplomaat), voluit John P. Leonard (1940-2013), Amerikaans diplomaat, ambassadeur in Suriname

Zie ook 
 John Leonard (doorverwijspagina)